Погонкин — русская фамилия; имеет женскую форму Погонкина.

Известные носители 
 Погонкин, Владимир Иванович (1793—после 1847) — русский художник-литографист.
 Погонкин, Александр Иванович  (1791 — 1855) — русский художник-портретист, литограф .
 Погонкин, Вячеслав Александрович (1869—1918) — русский архитектор-художник.